L'appellation « Croix de Savoie » (parfois orthographié Croix-de-Savoie) peut désigner :
 Le blason de la Maison de Savoie et du pays éponyme. (voir Armorial de la maison de Savoie )
 Une spécialité savoyarde à base de pâte à brioche et de crème pâtissière
 Un bijou du nom de croix de Savoie.
 Alpina Croix de Savoie, une entreprise agro-alimentaire.
 L’Évian Thonon Gaillard Football Club, un club de football de Haute-Savoie (France), anciennement : le Football Croix-de-Savoie 74 (2003-2007) puis l'Olympique Croix-de-Savoie 74 (2007-2009), qui, malgré les changements de nom, conserve ce surnom.

Notes et références 

Homonymie de clubs sportifs